Тенеријас има више значења:

 Тенеријас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тенеријас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тенеријас (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тенеријас (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику